Krabbenkorb

 ist eine Form des Krebskorbes
 wird sozialpsychologisch in der Krabbenkorb-Metapher verwendet.